A Terra Indígena Fazenda Sítio ou Reserva Fazenda Sítio é uma terra indígena localizada na região norte do estado da Bahia. Ocupa uma área de 411.37 ha no município de Banzaê. As terras são habitadas por indígenas da etnia Tuxá.

Ver também 

 Lista de terras indígenas do Brasil

Terras indígenas da Bahia
Tuxás
Banzaê